Palownica – maszyna do drążenia otworów w gruncie i formowania w nim pali – palowania.

Maszyny budowlane